Bühnenfechten steht für:
 Bühnenkampf, die Darstellung von Gewalt in Film, Fernsehen und Theater 
 Theaterfechten, eine von mehreren auf der Bühne dargestellten Kampfrichtungen